Kufra kan syfta på:

Geografi

Libyen 

 Kufra, oas, Al Kufrah, 
 Al Kufrah (distrikt),

Turkiet 

 Şirvan, Turkiet, distriktshuvudort i Siirt,